Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Augustin :
 la  de Bridgeport aux États-Unis ;
 la  de Cagayán de Oro aux Philippines ;
 la cathédrale Saint-Augustin de Kalamazoo aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Augustin de Koudougou au Burkina Faso ;
 la  de Laredo aux États-Unis ;
 la cathédrale Saint-Augustin d’Odienné en Côte d’Ivoire ;
 la cathédrale-basilique Saint-Augustin de Saint Augustine aux États-Unis ;
 la cocathédrale Saint-Augustin de San Severino Marche en Italie ;
 la  de Talca au Chili ;
 la cathédrale Saint-Augustin de Tucson aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 Liste de cathédrales

Augustin
~